Östasiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2019 var det sjunde östasiatiska mästerskapet för damer och avgjordes i Sydkorea mellan 10 och 17 december 2019.

Kvalspel

Första omgången

Tabell

Matcher

Andra omgången

Tabell

Matcher

Gruppspel

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.com

2019
2019 i Sydkorea
Fotbollsåret 2019
Internationella sportevenemang i Sydkorea